Název Velký Újezd má více sídel:
 Velký Újezd, městys v okrese Olomouc
 Velký Újezd (Býčkovice), část obce Býčkovice v okrese Litoměřice
 Velký Újezd (Chorušice), část obce Chorušice v okrese Mělník
 Velký Újezd (Kojatice), část obce Kojatice v okrese Třebíč

 Stavby
 Velký Újezd (zámek), zámek v Okrese Litoměřice

Externí odkazy